Ренвил има више значења:
 Округ Ренвил (Минесота)
 Округ Ренвил (Северна Дакота)
 Ренвил (Минесота)